Анна Пржемысловна, также известная как Анна Чешская (, ; ) — королева Чехии. Старшая выжившая дочь короля Чехии Вацлава II и его первой жены Юдиты Габсбург.

Жизнь 
В 1306 году Анна вышла замуж за Генриха Хорутанского, сына Мейнхарда II, герцога Каринтии.

После убийства в 1306 году брата Анны, Вацлава III, муж Анны был избран королём Чехии и титулярным королём Польши. Тем не менее их вскорости сверг Рудольф Габсбургский, женившийся на Эльжбете Рыксе, которая была мачехой Анны. Они бежали в Каринтию, чтобы спастись от нового короля. Рудольф умер через год, и в 1307 году Генрих и Анна снова стали королём и королевой Чехии.

Королевская чета обратила своё внимание на сестру Анны, Элишку. Элишка была не замужем, а Анна и Генрих по политическим причинам хотели, чтобы она вышла замуж за Оттона из Лобдабурга. Однако вместо этого Элишка вышла замуж за Иоганна Люксембургского. Этот брак рассорил сестёр.

К 1310 году Иоганн и Элишка заняли Прагу. Анна и Генрих были отправлены обратно в Каринтию в изгнание, где Анна и умерла бездетной в 1313 году. Генрих женился ещё дважды.

Родословная

Примечания

Литература 
 Anne's Bohemia; Czech Literature and Society, 1310–1420, by Alfred Thomas University of Minnesota Press, 1998, Preface by David Wallace

Принцессы Чехии
Принцессы Польши
Женщины XIII века
Супруги правителей XIV века